

Географічні назви

США 
Лома-Прієта — гора у Північній Каліфорнії, США.

Інше 
Лома-Прієта — землетрус 1989 року у Каліфорнії.

Лома-Прієта — рок-гурт з Каліфорнії.

Багатозначні топоніми